Superpuchar Hiszpanii w piłce nożnej 2014  – dwa mecze rozgrywane na stadionach drużyn biorących udział. Drużyny, które grają w Superpucharze, to zwycięzca Primera División i zdobywca Pucharu Króla. W 2014 roku Atlético Madryt zwyciężyło w dwumeczu 2-1 z Realem Madryt.

Szczegóły meczów

Pierwszy mecz 
Golem otwarcia był gol Jamesa Rodrígueza w 81 minucie. Podanie Daniego Carvajala do Karima Benzemy, strzał zblokowany, dobicie Jamesa Rodrígueza i gol dla realu. Atletico wyrównało dwie minuty później po golu Raula Garcii. Rzut rożny, wykonuje Koke, wrzutka i gol.

Raport

Drugi mecz 
Mario Mandžukić strzelił jedyną bramkę w tym spotkaniu. 80 sekunda spotkania, strzał prawą nogą z pola karnego i gol. W 26 minucie menadżer Atletico Diego Simeone dostał czerwoną kartkę.

Raport

Przypisy 

Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii